Mischa beschreibt:

 einen männlichen und (selten) weiblichen Vornamen, siehe Mischa
 eine (ab 1961) aus der Kauka-Produktion um den gleichnamigen Raumfahrer, siehe Mischa (Comicserie)
 das Maskottchen der olympischen Spiele 1980 in Moskau, siehe Mischa (Maskottchen)
 eine illustrierte Kinderzeitschrift, siehe  Mischa (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Misha